hrabstwo Harding (ang. Harding County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Harding (ang. Harding County) w USA, w stanie Dakota Południowa